Edremit bezeichnet

 eine Stadt und ein Distrikt in der türkischen Ägäis, siehe Edremit (Balıkesir) oder Adramyttion für die antike Vorgängerstadt
 ein Dorf in der Ağrı-Provinz der Türkei, siehe Edremit (Ağrı)
 eine Stadt und ein Distrikt in der Van-Provinz der Türkei, siehe Edremit (Van)